Нургиса Адилетулы (, род. 9 октября 2000 года, Шымкент, Казахстан) — казахстанский тяжелоатлет. Серебряный призёр чемпионата мира (2022 год) и чемпионата Азии (2020 год).

Карьера 
На Нургиса Адилетулы обратили внимание в 2019 году, где на юниорском чемпионате мира он занял четвёртое место, в этот же год на юниорском чемпионате Азии выиграл серебряную медаль. На другой год выиграл юниорский чемпионат Азии.

В октябре 2022 года на чемпионате Азии занял четвёртое место в весовой категории до 96 кг с результатом 376 кг в сумме двоеборья. В декабре 2022 года на чемпионате мира, казахстанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль в весовой категории до 96 кг с результатом 383 кг в сумме двоеборья.

Спортивные результаты

Примечания 

Тяжелоатлеты Казахстана